Parajana är ett släkte av fjärilar. Parajana ingår i familjen Eupterotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Parajana